La palabra Lanzadera hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Aeronáutica 
Lanzadera espacial

Biología 
 Lanzadera del glicerol-fosfato 

 Lanzadera del malato-aspartato

Ciencia ficción 
 Lanzadera Imperial Theta
 Lanzadera Imperial Tydirium

Ferrocarril 
 Tren lanzadera
Lanzadera AVE - Renfe Avant
 Lanzadera a Mamariga

Industria textil 
 Lanzadera volante

Videojuegos 
 Lanzadera, unidad aérea de transporte en el videojuego StarCraft.